Rastislav di Moravia (846-870) – regnante di Moravia
 Rastislav – metropolita della Chiesa ortodossa ceca e slovacca
 Rastislav – variante del nome Rostislav

Pagine correlate 
 Rostislav